Лозуватська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні у XIX — першій чверті XX століття:

 Лозуватська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Лозуватська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії;
 Лозуватська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії.